«Последний из племени» () — телевизионный фильм режиссёра Гарри Хука с Грэмом Грином и Джоном Войтом в главных ролях. Картина основана на истории индейца Иши, который считается последним представителем племени яхи, южной ветви народности яна. Фильм был тепло принят коренными американцами, которые даже вручили создателям «Последнего из племени» традиционные одеяла в благодарность. Дэвид Аршамбо, президент Фонда американских индейцев, сказал, — «важно, что люди, которые сняли этот фильм, хотели помочь другим понять события прошлого, которые позволили уничтожить целое племя».

Сюжет 
Американцы обнаруживают индейца, и вскоре выясняется, что он принадлежит к племени яхи, которое считалось вымершим. Иши отправляется жить к антропологу Альфреду Крёберу, который занимается изучением культуры яхов и в то же время помогает индейцу освоиться в американском обществе.

В ролях

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Телефильмы 1992 года
Фильмы на английском языке
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы США 1992 года
Фильмы-драмы США
Фильмы об индейцах